Kaiserau ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar in Nordrhein-Westfalen, siehe Kaiserau (Lindlar)
 ein Ortsteil der Stadt Kamen in Nordrhein-Westfalen, siehe Kaiserau (Kamen)
 ein Ortsteil (ita. Casanova) der Stadt Bozen/Bolzano in Südtirol-Italien, siehe Kaiserau (Bozen)
 ein Tal, Schloss und Skigebiet im Gemeindegebiet von Admont in der Steiermark, siehe Kaiserau (Admont)